Jméno a příjmení Ján Kováčik náleží těmto lidem:

Ján Kováčik (politik) – slovenský komunistický politik
Ján Kováčik (1924) – slovenský herec
Ján Kováčik (1962) – fotbalový funkcionář, prezident Slovenského fotbalového svazu (SFZ)

Reference